VHS har flera betydelser:
 Videobandspelarformatet VHS (Video Home System)
 Verket för högskoleservice
 Veterinärhögskolan
 Viral hemorrhagisk septikemi
 V/H/S, en amerikansk långfilm från 2012.